Název Paynesville nebo Painesville má více měst:

 Paynesville (Libérie) – město v Libérii
 Paynesville (Minnesota) – město v Minnesotě
 Painesville – město v Ohiu